La Copa Mundial Femenina de Futbol 2007 va ser la quarta edició del torneig. Va tenir lloc a la Xina, que hauria hagut d'albergar el Mundial 2003 però la va perdre per l'epidèmia de grip aviar. Alemanya, vigent campió, va guanyar el seu segon Mundial al derrotar 2-0 al Brasil a la final. És l'única vegada fins ara que una selecció ha guanyat dos edicions consecutives.

Classificació

UEFA 
 Competien a una segona divisió, sense opció de classificació: Bòsnia, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Gal·les, Irlanda del Nord, Israel, Kazakhstan, Malta, Moldàvia, Romania.

 AFC 
 Eliminats a la 1a prèvia: Filipines, Guam, Indonèsia, Maldives. Eliminats a la 2a prèvia: Hong Kong, India, Singapur, Uzbekistan. CONCACAF 
 Eliminats a la 1a prèvia: Bahames, Barbados, Guayama, Isles Caimàn, Isles Vírgens Britàniques, Montserrat. Eliminats a la 2a prèvia: Antiga i Barbuda, Antilles Neerlandeses, Aruba, Bermuda, Dominica, Grenada, Isles Vírgens Americanes, Sant Kitts i Nevis, Santa Lucia, Sant Vicent i Granadines, Surinam, Turks i Caicos. Eliminats a la 3a prèvia: Belice, Bermuda, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Surinam. Play-off AFC-CONCACAF 

 CAF 
 Eliminats a la 1a prèvia: Botswana, Lesotho, Malawi, Namibia, República Centreafricana, São Tomé i Príncep, Swazilàndia. Eliminats a la 2a prèvia: Angola, Costa de Marfil, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Guinea, Líbia, Maroc, Mozambique, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe Eliminats a la 3a prèvia: Benin, Congo, Egipte, Kènia, Senegal, Tanzània.''

CONMEBOL

OFC

Fase de grups

Eliminatòries finals

Premis

Màximes golejadores

Referències 

2007